Sagas (Badings), een compositie voor fanfareorkest van Henk Badings
 Sagas (album), het tweede volledige album van de Duitse viking metalband Equilibrium